«Фотография с женщиной и диким кабаном» () — советский художественный фильм режиссёра Арвидса Криевса. Детектив по сценарию Андриса Колбергса, снятый на Рижской киностудии в 1987 году.

Сюжет 
Фильм о расследовании загадочного убийства молодого фотографа Рудольфа, застреленного из охотничьего ружья во дворе многоквартирного дома в центре города. О желании следователя дойти до истинных мотивов преступления, несмотря на то, что довольно скоро появился подозреваемый, взявший на себя ответственность за совершённое преступление.

Персонажи: Рудольф Димда — модный фотограф, недавно развёлся с женой. Любит женское общество, сделал несколько откровенных фото учительницы Юдиты, соблазнил её, но отказался принять, когда она ушла от мужа.

Карлис Валдерс — инвалид афганской войны, сосед Рудольфа по коммунальной квартире. Школьником был учеником Юдиты, страстно, но безответно любил её. Считает Рудольфа пошлым и гадким развратником. Уверял следствие, что это он из чувства ненависти стрелял в фотографа.

Конрад Улфс — молодой следователь прокуратуры, оспаривает виновность своего бывшего сослуживца Карлиса. Убийца после выстрела ушёл с места преступления через чердачное окно, что невозможно было проделать парализованному Карлису.

Юдита Жирака — состоит в браке с Зигурдсом, имеет над ним власть, добилась, что дом был переписан на её имя. Знает о любви к ней Карлиса, но сознательно идёт на связь с его приятелем Рудольфом.

Зигурдс Жиракс — обладатель большого дома, доставшегося в наследство от отца. Был подкаблучником и закрывал глаза на романы своей жены. Опасаясь, что после ухода Юдиты она может претендовать на владение домом и доходной оранжереей — убивает Рудольфа. Он не холодный убийца, в его поступке мало логики. Когда ушли эмоции и Зигурдс понял, что вскоре будет разоблачён — кончает с собой.

В ролях 
 Алвис Херманис — Карлис Валдерс
 Мирдза Мартинсоне — Юдита Жирака, учительница
 Петерис Гаудиньш — Рудольф Димда, фотограф
 Саулюс Баландис — Конрад Улфс, сотрудник уголовного розыска
 Ивар Калныньш — Зигурдс Жиракс
 Эльза Радзиня — Паула
 Варис Ветра — Арнис
 Инесе Паберза — Гилда Димда

В эпизодах:

Нина Незнамова, Майга Гринберга, Виестурс Риекстс, Анна Романовска, Юрис Жагарс, Гундарс Аболиньш, Элла Беделе, Карлис Памше, Санита Витола, Сармите Элерте, Нормундс Науманис, Андрис Колбергс, Андрейс Жагарс

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Андрис Колбергс
 Режиссёр-постановщик: Арвидс Криевс
 Оператор-постановщик: Давис Симанис
 Композитор: Мартиньш Браунс
 Художник-постановщик: Василий Масс
 Звукооператор: Анрийс Кренбергс
 Режиссёр: Вия Озере
 Оператор: Валдемар Емельянов
 Художник по костюмам: Вечелла Варславане
 Художник-гримёр: Эдита Нориете
 Художник-фотограф: Гунтис Грунте
 Монтажёр: Лиена Балиня
 Редактор: Антонс Брокс
 Музыкальный редактор: Андис Плокс
 Ассистенты режиссёра: Бенита Лаче, Валия Церцина
 Ассистенты оператора: Айварс Дамбекалнс, Улдис Миллерс
 Ассистент художника: Ария Мейдропа
 Администратор: Агрис Зобиньш
 Зам. директора: Айва Симане, Индра Суханова
 Директор: Вия Миллере

Ссылки 

Фильмы СССР 1987 года
Фильмы Рижской киностудии
Экранизации произведений Андриса Колбергса
Фильмы на латышском языке